|-
|(73501)||2002 RG157|| align=right|16,3|| align=right|2,604|| align=right|0,211|| align=right|2,60|| align=right|4,200||MBA||11. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73502)||2002 RE224|| align=right|14,1|| align=right|3,221|| align=right|0,125|| align=right|11,45|| align=right|5,779||MBA||13. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73503)||2002 TX52|| align=right|16,5|| align=right|2,171|| align=right|0,199|| align=right|1,43|| align=right|3,198||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73504)||2002 TO110|| align=right|13,5|| align=right|2,665|| align=right|0,135|| align=right|14,25|| align=right|4,350||MBA||2. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(73505)||2002 TD124|| align=right|13,4|| align=right|3,170|| align=right|0,131|| align=right|11,09|| align=right|5,642||MBA||4. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73506)||2002 TJ144|| align=right|12,6|| align=right|3,205|| align=right|0,172|| align=right|18,34|| align=right|5,737||MBA||5. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73507)||2002 TN220|| align=right|13,5|| align=right|2,901|| align=right|0,313|| align=right|16,44|| align=right|4,940||MBA||6. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73508)||2002 TQ220|| align=right|13,8|| align=right|3,117|| align=right|0,273|| align=right|16,00|| align=right|5,502||MBA||6. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73509)||2002 TG260|| align=right|15,4|| align=right|3,109|| align=right|0,137|| align=right|4,15|| align=right|5,481||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73510)||2002 UQ|| align=right|13,0|| align=right|3,179|| align=right|0,209|| align=right|16,48|| align=right|5,667||MBA||22. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|73511 Lovas||2002 YD3|| align=right|13,2|| align=right|3,134|| align=right|0,093|| align=right|15,94|| align=right|5,548||MBA||25. december 2002||Piszkesteto||Krisztián Sárneczky
|-
|(73512)||2003 AL11|| align=right|15,8|| align=right|2,284|| align=right|0,068|| align=right|8,15|| align=right|3,451||MBA||1. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73513)||2003 BK10|| align=right|15,9|| align=right|2,273|| align=right|0,052|| align=right|7,42|| align=right|3,426||MBA||26. januar 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73514)||2003 BB48|| align=right|14,8|| align=right|3,078|| align=right|0,154|| align=right|9,95|| align=right|5,401||MBA||27. januar 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73515)||2003 EU5|| align=right|16,2|| align=right|2,408|| align=right|0,122|| align=right|1,75|| align=right|3,736||MBA||5. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73516)||2003 EY45|| align=right|15,4|| align=right|2,702|| align=right|0,211|| align=right|7,18|| align=right|4,441||MBA||7. marec 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73517)||2003 FG78|| align=right|14,8|| align=right|3,089|| align=right|0,086|| align=right|10,52|| align=right|5,427||MBA||27. marec 2003||Catalina||CSS
|-
|(73518)||2003 HW46|| align=right|15,8|| align=right|2,393|| align=right|0,047|| align=right|6,78|| align=right|3,702||MBA||28. april 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73519)||2003 JF10|| align=right|14,9|| align=right|3,094|| align=right|0,011|| align=right|9,41|| align=right|5,441||MBA||1. maj 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73520)||2003 MB1|| align=right|14,4|| align=right|2,733|| align=right|0,230|| align=right|12,15|| align=right|4,517||MBA||22. junij 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73521)||2003 MD1|| align=right|16,0|| align=right|2,352|| align=right|0,164|| align=right|4,59|| align=right|3,607||MBA||22. junij 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73522)||2003 MK2|| align=right|14,7|| align=right|2,779|| align=right|0,214|| align=right|6,93|| align=right|4,632||MBA||22. junij 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(73523)||2003 MQ3|| align=right|15,3|| align=right|2,389|| align=right|0,238|| align=right|9,64|| align=right|3,691||MBA||25. junij 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73524)||2003 MO6|| align=right|13,4|| align=right|3,212|| align=right|0,143|| align=right|24,51|| align=right|5,755||MBA||26. junij 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73525)||2003 MP8|| align=right|16,3|| align=right|2,401|| align=right|0,145|| align=right|6,17|| align=right|3,719||MBA||28. junij 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73526)||2003 NU|| align=right|16,3|| align=right|2,391|| align=right|0,221|| align=right|3,71|| align=right|3,697||MBA||1. julij 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(73527)||2003 NC3|| align=right|13,6|| align=right|3,194|| align=right|0,294|| align=right|10,35|| align=right|5,708||MBA||2. julij 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73528)||2003 NU8|| align=right|13,1|| align=right|3,114|| align=right|0,143|| align=right|26,07|| align=right|5,493||MBA||5. julij 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73529)||2003 OF1|| align=right|14,5|| align=right|2,997|| align=right|0,095|| align=right|8,84|| align=right|5,188||MBA||22. julij 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(73530)||2003 OL2|| align=right|16,1|| align=right|2,420|| align=right|0,169|| align=right|3,19|| align=right|3,764||MBA||22. julij 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(73531)||2003 OE5|| align=right|16,7|| align=right|2,420|| align=right|0,191|| align=right|0,68|| align=right|3,765||MBA||22. julij 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(73532)||2003 OF5|| align=right|14,0|| align=right|3,081|| align=right|0,109|| align=right|10,72|| align=right|5,407||MBA||22. julij 2003||Haleakala||NEAT
|-
|73533 Alonso||2003 OC6|| align=right|15,6|| align=right|2,360|| align=right|0,142|| align=right|5,58|| align=right|3,626||MBA||25. julij 2003||Mallorca||Mallorca
|-
|(73534)||2003 OD7|| align=right|17,0|| align=right|2,207|| align=right|0,271|| align=right|6,63|| align=right|3,279||MBA||24. julij 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(73535)||2003 OB14|| align=right|13,5|| align=right|3,407|| align=right|0,118|| align=right|17,05|| align=right|6,287||MBA||28. julij 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73536)||2003 OX14|| align=right|14,1|| align=right|3,113|| align=right|0,125|| align=right|14,58|| align=right|5,493||MBA||22. julij 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73537)||2003 OC15|| align=right|14,7|| align=right|2,989|| align=right|0,131|| align=right|11,69|| align=right|5,166||MBA||22. julij 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73538)||2003 OD15|| align=right|14,2|| align=right|3,125|| align=right|0,127|| align=right|9,81|| align=right|5,525||MBA||22. julij 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73539)||2003 OW18|| align=right|13,9|| align=right|3,162|| align=right|0,139|| align=right|9,86|| align=right|5,621||MBA||30. julij 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(73540)||2003 OZ20|| align=right|16,3|| align=right|2,397|| align=right|0,233|| align=right|3,36|| align=right|3,711||MBA||23. julij 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73541)||2003 OE22|| align=right|15,6|| align=right|2,375|| align=right|0,263|| align=right|4,94|| align=right|3,659||MBA||29. julij 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73542)||2003 OJ23|| align=right|15,5|| align=right|2,399|| align=right|0,076|| align=right|5,23|| align=right|3,716||MBA||29. julij 2003||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(73543)||2003 OB30|| align=right|14,8|| align=right|2,992|| align=right|0,113|| align=right|12,00|| align=right|5,175||MBA||24. julij 2003||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(73544)||2003 OZ30|| align=right|14,0|| align=right|3,127|| align=right|0,207|| align=right|10,33|| align=right|5,528||MBA||30. julij 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73545)||2003 OB31|| align=right|14,6|| align=right|2,774|| align=right|0,120|| align=right|11,36|| align=right|4,618||MBA||30. julij 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73546)||2003 OM31|| align=right|16,1|| align=right|2,353|| align=right|0,099|| align=right|6,36|| align=right|3,608||MBA||30. julij 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73547)||2003 PW|| align=right|15,3|| align=right|2,650|| align=right|0,175|| align=right|16,51|| align=right|4,314||MBA||1. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73548)||2003 PM3|| align=right|16,8|| align=right|2,736|| align=right|0,212|| align=right|2,13|| align=right|4,524||MBA||2. avgust 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(73549)||2003 PL8|| align=right|16,2|| align=right|2,461|| align=right|0,152|| align=right|3,82|| align=right|3,859||MBA||3. avgust 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(73550)||2003 PG9|| align=right|15,4|| align=right|2,405|| align=right|0,037|| align=right|11,20|| align=right|3,730||MBA||4. avgust 2003||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(73551)||2003 QV|| align=right|14,8|| align=right|2,969|| align=right|0,019|| align=right|8,21|| align=right|5,116||MBA||18. avgust 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(73552)||2003 QK12|| align=right|16,0|| align=right|2,550|| align=right|0,182|| align=right|4,56|| align=right|4,071||MBA||22. avgust 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(73553)||2003 QH30|| align=right|15,2|| align=right|2,761|| align=right|0,211|| align=right|8,54|| align=right|4,588||MBA||22. avgust 2003||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(73554)||2124 P-L|| align=right|14,5|| align=right|3,063|| align=right|0,132|| align=right|11,07|| align=right|5,361||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73555)||2129 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,480|| align=right|0,088|| align=right|5,54|| align=right|3,905||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73556)||2130 P-L|| align=right|14,3|| align=right|3,050|| align=right|0,235|| align=right|9,95|| align=right|5,326||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73557)||2131 P-L|| align=right|16,9|| align=right|2,344|| align=right|0,144|| align=right|1,80|| align=right|3,588||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73558)||2567 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,836|| align=right|0,071|| align=right|2,25|| align=right|4,775||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73559)||2665 P-L|| align=right|16,9|| align=right|2,477|| align=right|0,258|| align=right|3,96|| align=right|3,897||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73560)||2737 P-L|| align=right|16,7|| align=right|2,482|| align=right|0,108|| align=right|3,78|| align=right|3,909||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73561)||2803 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,335|| align=right|0,090|| align=right|2,96|| align=right|3,567||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73562)||2810 P-L|| align=right|16,3|| align=right|2,342|| align=right|0,112|| align=right|2,98|| align=right|3,584||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73563)||3009 P-L|| align=right|14,9|| align=right|3,061|| align=right|0,134|| align=right|8,80|| align=right|5,354||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73564)||4051 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,645|| align=right|0,213|| align=right|1,75|| align=right|4,301||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73565)||4252 P-L|| align=right|17,2|| align=right|2,111|| align=right|0,172|| align=right|3,06|| align=right|3,067||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73566)||4259 P-L|| align=right|15,5|| align=right|3,058|| align=right|0,126|| align=right|3,95|| align=right|5,347||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73567)||4509 P-L|| align=right|14,9|| align=right|3,085|| align=right|0,161|| align=right|5,42|| align=right|5,417||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73568)||4656 P-L|| align=right|16,6|| align=right|2,217|| align=right|0,144|| align=right|4,66|| align=right|3,300||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73569)||4659 P-L|| align=right|14,8|| align=right|3,071|| align=right|0,140|| align=right|9,42|| align=right|5,382||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73570)||4736 P-L|| align=right|15,5|| align=right|3,079|| align=right|0,056|| align=right|10,16|| align=right|5,402||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73571)||4755 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,654|| align=right|0,148|| align=right|13,21|| align=right|4,323||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73572)||4765 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,640|| align=right|0,187|| align=right|1,35|| align=right|4,289||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73573)||4766 P-L|| align=right|15,0|| align=right|3,080|| align=right|0,029|| align=right|4,81|| align=right|5,405||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73574)||4783 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,482|| align=right|0,133|| align=right|1,58|| align=right|3,909||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73575)||4789 P-L|| align=right|17,7|| align=right|2,216|| align=right|0,287|| align=right|1,07|| align=right|3,298||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73576)||4812 P-L|| align=right|15,5|| align=right|3,082|| align=right|0,211|| align=right|0,86|| align=right|5,410||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73577)||4818 P-L|| align=right|14,3|| align=right|3,062|| align=right|0,178|| align=right|5,91|| align=right|5,358||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73578)||6277 P-L|| align=right|14,8|| align=right|3,085|| align=right|0,012|| align=right|5,18|| align=right|5,419||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73579)||6284 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,639|| align=right|0,197|| align=right|3,81|| align=right|4,286||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73580)||6285 P-L|| align=right|16,7|| align=right|2,221|| align=right|0,185|| align=right|4,15|| align=right|3,310||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73581)||6772 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,479|| align=right|0,121|| align=right|2,41|| align=right|3,903||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73582)||2249 T-1|| align=right|16,7|| align=right|2,286|| align=right|0,150|| align=right|3,63|| align=right|3,456||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73583)||3092 T-1|| align=right|15,4|| align=right|2,916|| align=right|0,055|| align=right|4,42|| align=right|4,978||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73584)||3228 T-1|| align=right|16,1|| align=right|2,439|| align=right|0,153|| align=right|1,40|| align=right|3,809||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73585)||3339 T-1|| align=right|15,3|| align=right|2,914|| align=right|0,010|| align=right|6,10|| align=right|4,973||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73586)||4141 T-1|| align=right|16,5|| align=right|2,424|| align=right|0,172|| align=right|1,62|| align=right|3,774||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73587)||1020 T-2|| align=right|16,6|| align=right|2,411|| align=right|0,135|| align=right|6,30|| align=right|3,743||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73588)||1067 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,411|| align=right|0,151|| align=right|1,68|| align=right|3,742||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73589)||1114 T-2|| align=right|16,9|| align=right|2,400|| align=right|0,194|| align=right|0,40|| align=right|3,718||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73590)||1258 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,392|| align=right|0,065|| align=right|7,63|| align=right|3,699||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73591)||1359 T-2|| align=right|16,3|| align=right|2,227|| align=right|0,110|| align=right|5,62|| align=right|3,322||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73592)||1401 T-2|| align=right|16,6|| align=right|2,424|| align=right|0,179|| align=right|1,94|| align=right|3,772||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73593)||1806 T-2|| align=right|16,3|| align=right|2,412|| align=right|0,212|| align=right|1,50|| align=right|3,746||MBA||24. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73594)||2014 T-2|| align=right|15,9|| align=right|2,238|| align=right|0,082|| align=right|3,52|| align=right|3,348||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73595)||2129 T-2|| align=right|16,2|| align=right|2,421|| align=right|0,127|| align=right|5,78|| align=right|3,765||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73596)||2147 T-2|| align=right|14,8|| align=right|2,930|| align=right|0,022|| align=right|12,00|| align=right|5,013||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73597)||2188 T-2|| align=right|16,9|| align=right|2,628|| align=right|0,285|| align=right|4,89|| align=right|4,260||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73598)||2912 T-2|| align=right|17,6|| align=right|2,233|| align=right|0,142|| align=right|1,46|| align=right|3,337||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73599)||3012 T-2|| align=right|15,7|| align=right|2,150|| align=right|0,187|| align=right|2,33|| align=right|3,151||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73600)||3020 T-2|| align=right|13,5|| align=right|2,889|| align=right|0,219|| align=right|14,18|| align=right|4,911||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73601)||3045 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,916|| align=right|0,080|| align=right|10,14|| align=right|4,979||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73602)||3053 T-2|| align=right|15,9|| align=right|2,615|| align=right|0,264|| align=right|4,45|| align=right|4,228||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73603)||3214 T-2|| align=right|16,2|| align=right|2,619|| align=right|0,252|| align=right|6,16|| align=right|4,238||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73604)||4039 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,415|| align=right|0,157|| align=right|2,62|| align=right|3,752||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73605)||4041 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,634|| align=right|0,091|| align=right|2,35|| align=right|4,275||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73606)||4079 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,612|| align=right|0,169|| align=right|5,13|| align=right|4,220||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73607)||4092 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,917|| align=right|0,289|| align=right|8,93|| align=right|4,982||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73608)||4155 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,220|| align=right|0,080|| align=right|5,91|| align=right|3,306||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73609)||5114 T-2|| align=right|15,9|| align=right|2,637|| align=right|0,035|| align=right|10,62|| align=right|4,283||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73610)||1054 T-3|| align=right|17,6|| align=right|1,895|| align=right|0,071|| align=right|19,67|| align=right|2,608||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73611)||2127 T-3|| align=right|14,2|| align=right|2,660|| align=right|0,162|| align=right|11,19|| align=right|4,338||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73612)||2178 T-3|| align=right|15,1|| align=right|3,001|| align=right|0,238|| align=right|10,98|| align=right|5,198||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73613)||2213 T-3|| align=right|16,0|| align=right|2,397|| align=right|0,094|| align=right|5,15|| align=right|3,710||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73614)||2229 T-3|| align=right|15,1|| align=right|2,661|| align=right|0,170|| align=right|12,52|| align=right|4,339||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73615)||2353 T-3|| align=right|16,2|| align=right|2,661|| align=right|0,041|| align=right|5,08|| align=right|4,341||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73616)||2383 T-3|| align=right|15,3|| align=right|2,996|| align=right|0,068|| align=right|2,53|| align=right|5,184||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73617)||2437 T-3|| align=right|15,6|| align=right|2,667|| align=right|0,185|| align=right|4,04|| align=right|4,355||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73618)||2458 T-3|| align=right|14,9|| align=right|3,016|| align=right|0,077|| align=right|4,36|| align=right|5,236||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73619)||3322 T-3|| align=right|15,1|| align=right|2,663|| align=right|0,182|| align=right|11,58|| align=right|4,344||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73620)||3346 T-3|| align=right|16,5|| align=right|2,407|| align=right|0,205|| align=right|3,76|| align=right|3,734||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73621)||3381 T-3|| align=right|15,7|| align=right|2,405|| align=right|0,145|| align=right|3,32|| align=right|3,728||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73622)||3418 T-3|| align=right|15,0|| align=right|3,008|| align=right|0,119|| align=right|2,04|| align=right|5,217||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73623)||3477 T-3|| align=right|14,4|| align=right|3,021|| align=right|0,045|| align=right|4,09|| align=right|5,250||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73624)||3481 T-3|| align=right|15,3|| align=right|2,416|| align=right|0,112|| align=right|5,43|| align=right|3,754||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73625)||3524 T-3|| align=right|16,5|| align=right|2,389|| align=right|0,167|| align=right|2,44|| align=right|3,692||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73626)||3939 T-3|| align=right|16,8|| align=right|2,394|| align=right|0,182|| align=right|6,66|| align=right|3,703||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73627)||4040 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,412|| align=right|0,214|| align=right|3,80|| align=right|3,746||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73628)||4170 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,388|| align=right|0,172|| align=right|4,18|| align=right|3,690||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73629)||4303 T-3|| align=right|14,3|| align=right|3,054|| align=right|0,106|| align=right|9,56|| align=right|5,335||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73630)||4352 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,658|| align=right|0,030|| align=right|9,28|| align=right|4,333||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73631)||4367 T-3|| align=right|15,6|| align=right|2,662|| align=right|0,104|| align=right|14,79|| align=right|4,343||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73632)||4432 T-3|| align=right|15,9|| align=right|2,388|| align=right|0,236|| align=right|5,18|| align=right|3,690||MBA||11. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73633)||4702 T-3|| align=right|15,4|| align=right|3,033|| align=right|0,051|| align=right|13,50|| align=right|5,281||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73634)||5077 T-3|| align=right|14,7|| align=right|3,024|| align=right|0,145|| align=right|13,46|| align=right|5,257||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73635)||5105 T-3|| align=right|14,5|| align=right|2,987|| align=right|0,095|| align=right|9,69|| align=right|5,162||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73636)||5727 T-3|| align=right|14,6|| align=right|2,680|| align=right|0,127|| align=right|14,47|| align=right|4,387||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|73637 Guneus||1973 SX1|| align=right|12,7|| align=right|5,200|| align=right|0,185|| align=right|12,02|| align=right|11,86||JUT||19. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(73638)||1975 VC9|| align=right|13,4|| align=right|3,117|| align=right|0,278|| align=right|13,30|| align=right|5,503||MBA||8. november 1975||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(73639)||1977 EL7|| align=right|15,3|| align=right|3,072|| align=right|0,267|| align=right|12,00|| align=right|5,384||MBA||12. marec 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|73640 Biermann||1977 RM|| align=right|14,2|| align=right|2,605|| align=right|0,076|| align=right|23,54|| align=right|4,204||MBA||5. september 1977||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|(73641)||1977 UK3|| align=right|13,1|| align=right|5,231|| align=right|0,046|| align=right|4,43|| align=right|11,97||JUT||18. oktober 1977||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(73642)||1978 RV9|| align=right|15,5|| align=right|2,552|| align=right|0,248|| align=right|5,27|| align=right|4,075||MBA||2. september 1978||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(73643)||1978 UA5|| align=right|16,2|| align=right|2,316|| align=right|0,176|| align=right|2,48|| align=right|3,525||MBA||27. oktober 1978||Observatorij Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(73644)||1978 UD7|| align=right|14,4|| align=right|2,240|| align=right|0,211|| align=right|8,50|| align=right|3,353||MBA||27. oktober 1978||Observatorij Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(73645)||1978 VX2|| align=right|14,6|| align=right|2,550|| align=right|0,094|| align=right|12,41|| align=right|4,071||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(73646)||1978 VT3|| align=right|14,2|| align=right|2,546|| align=right|0,050|| align=right|15,68|| align=right|4,061||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(73647)||1978 VL9|| align=right|16,0|| align=right|2,602|| align=right|0,161|| align=right|1,67|| align=right|4,197||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(73648)||1979 ME6|| align=right|16,8|| align=right|2,253|| align=right|0,113|| align=right|6,73|| align=right|3,382||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(73649)||1979 MA9|| align=right|14,5|| align=right|3,061|| align=right|0,019|| align=right|14,62|| align=right|5,354||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(73650)||1981 DN|| align=right|15,8|| align=right|2,450|| align=right|0,213|| align=right|7,06|| align=right|3,834||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(73651)||1981 EJ2|| align=right|14,6|| align=right|2,874|| align=right|0,160|| align=right|9,52|| align=right|4,871||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(73652)||1981 EN3|| align=right|16,4|| align=right|2,490|| align=right|0,198|| align=right|12,31|| align=right|3,929||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(73653)||1981 EN6|| align=right|16,3|| align=right|2,294|| align=right|0,209|| align=right|6,32|| align=right|3,474||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(73654)||1981 ET6|| align=right|13,7|| align=right|3,954|| align=right|0,147|| align=right|9,46|| align=right|7,861||HLD||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(73655)||1981 EL9|| align=right|13,6|| align=right|3,413|| align=right|0,128|| align=right|15,75|| align=right|6,306||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(73656)||1981 EW12|| align=right|15,6|| align=right|2,277|| align=right|0,044|| align=right|5,90|| align=right|3,436||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(73657)||1981 EJ13|| align=right|14,7|| align=right|2,472|| align=right|0,100|| align=right|7,95|| align=right|3,886||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(73658)||1981 EU14|| align=right|15,1|| align=right|2,476|| align=right|0,131|| align=right|5,37|| align=right|3,894||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(73659)||1981 ER16|| align=right|15,2|| align=right|2,513|| align=right|0,097|| align=right|11,84|| align=right|3,984||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(73660)||1981 EZ19|| align=right|15,8|| align=right|2,542|| align=right|0,090|| align=right|3,68|| align=right|4,053||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(73661)||1981 EW25|| align=right|15,6|| align=right|2,469|| align=right|0,216|| align=right|12,60|| align=right|3,879||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(73662)||1981 ES27|| align=right|16,5|| align=right|2,237|| align=right|0,154|| align=right|7,25|| align=right|3,345||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(73663)||1981 EL31|| align=right|16,8|| align=right|2,282|| align=right|0,112|| align=right|5,87|| align=right|3,447||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(73664)||1981 EE34|| align=right|17,1|| align=right|2,384|| align=right|0,156|| align=right|1,99|| align=right|3,680||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(73665)||1981 EX42|| align=right|16,0|| align=right|2,469|| align=right|0,201|| align=right|3,67|| align=right|3,880||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(73666)||1981 EH45|| align=right|15,7|| align=right|2,480|| align=right|0,112|| align=right|5,89|| align=right|3,905||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(73667)||1981 ER45|| align=right|16,3|| align=right|2,260|| align=right|0,105|| align=right|6,52|| align=right|3,397||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(73668)||1981 EG48|| align=right|15,9|| align=right|2,484|| align=right|0,069|| align=right|6,38|| align=right|3,914||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(73669)||1981 WL2|| align=right|15,4|| align=right|1,826|| align=right|0,093|| align=right|26,91|| align=right|2,467||MBA||25. november 1981||Observatorij Palomar||C. T. Kowal
|-
|(73670)||1982 QP|| align=right|13,8|| align=right|2,480|| align=right|0,196|| align=right|11,48|| align=right|3,905||MBA||19. avgust 1982||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(73671)||1984 BH6|| align=right|15,7|| align=right|2,535|| align=right|0,188|| align=right|9,80|| align=right|4,036||MBA||26. januar 1984||Observatorij Palomar||E. Bowell
|-
|(73672)||1986 QR|| align=right|15,8|| align=right|2,218|| align=right|0,213|| align=right|5,45|| align=right|3,303||MBA||26. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(73673)||1986 RX1|| align=right|14,6|| align=right|2,557|| align=right|0,363|| align=right|7,04|| align=right|4,088||MBA||6. september 1986||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(73674)||1988 BN5|| align=right|14,4|| align=right|3,163|| align=right|0,239|| align=right|12,77|| align=right|5,623||MBA||28. januar 1988||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(73675)||1988 CF|| align=right|14,3|| align=right|2,575|| align=right|0,228|| align=right|5,39|| align=right|4,132||MBA||8. februar 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(73676)||1988 CD5|| align=right|13,9|| align=right|3,074|| align=right|0,085|| align=right|9,08|| align=right|5,390||MBA||13. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73677)||1988 SA3|| align=right|11,8|| align=right|5,265|| align=right|0,057|| align=right|17,67|| align=right|12,08||JUT||16. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(73678)||1988 TY|| align=right|16,2|| align=right|2,421|| align=right|0,245|| align=right|5,27|| align=right|3,767||MBA||13. oktober 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(73679)||1989 SQ2|| align=right|16,1|| align=right|2,299|| align=right|0,222|| align=right|2,80|| align=right|3,485||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73680)||1989 SP10|| align=right|15,6|| align=right|2,263|| align=right|0,219|| align=right|3,46|| align=right|3,403||MBA||28. september 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(73681)||1989 TL18|| align=right|15,8|| align=right|2,296|| align=right|0,298|| align=right|11,18|| align=right|3,479||MBA||2. oktober 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin; K. J. Lawrence
|-
|(73682)||1990 HU5|| align=right|14,6|| align=right|3,179|| align=right|0,051|| align=right|7,73|| align=right|5,668||MBA||29. april 1990||Observatorij Siding Spring||A. Zytkow; M. J. Irwin
|-
|(73683)||1990 RV3|| align=right|15,3|| align=right|2,560|| align=right|0,270|| align=right|3,79|| align=right|4,096||MBA||14. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(73684)||1990 SV|| align=right|15,4|| align=right|2,543|| align=right|0,301|| align=right|4,46|| align=right|4,055||MBA||16. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(73685)||1990 SE9|| align=right|15,3|| align=right|2,614|| align=right|0,142|| align=right|5,30|| align=right|4,225||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73686)||1990 TV1|| align=right|16,1|| align=right|2,571|| align=right|0,221|| align=right|3,54|| align=right|4,122||MBA||10. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|73687 Thomas Aquinas||1990 TQ2|| align=right|15,3|| align=right|2,582|| align=right|0,153|| align=right|15,34|| align=right|4,148||MBA||10. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(73688)||1990 VA5|| align=right|16,2|| align=right|2,642|| align=right|0,218|| align=right|5,41|| align=right|4,293||MBA||15. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73689)||1991 FK|| align=right|14,6|| align=right|1,939|| align=right|0,054|| align=right|19,70|| align=right|2,700||MBA||17. marec 1991||Kiyosato||S. Otomo; O. Muramatsu
|-
|(73690)||1991 PU2|| align=right|13,2|| align=right|3,136|| align=right|0,238|| align=right|15,12|| align=right|5,553||MBA||2. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73691)||1991 PB3|| align=right|13,5|| align=right|3,108|| align=right|0,061|| align=right|21,19|| align=right|5,479||MBA||2. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|73692 Gürtler||1991 RL3|| align=right|15,4|| align=right|2,459|| align=right|0,187|| align=right|8,55|| align=right|3,856||MBA||12. september 1991||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|73693 Dorschner||1991 RQ3|| align=right|14,2|| align=right|3,098|| align=right|0,152|| align=right|11,56|| align=right|5,451||MBA||12. september 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(73694)||1991 RL15|| align=right|12,9|| align=right|3,153|| align=right|0,163|| align=right|28,21|| align=right|5,597||MBA||15. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(73695)||1991 RL17|| align=right|15,4|| align=right|2,422|| align=right|0,234|| align=right|1,38|| align=right|3,769||MBA||11. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(73696)||1991 RQ19|| align=right|15,8|| align=right|2,418|| align=right|0,245|| align=right|3,40|| align=right|3,758||MBA||14. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(73697)||1991 RT29|| align=right|14,5|| align=right|2,447|| align=right|0,167|| align=right|9,53|| align=right|3,828||MBA||12. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(73698)||1991 TE|| align=right|13,6|| align=right|3,155|| align=right|0,293|| align=right|14,02|| align=right|5,603||MBA||1. oktober 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(73699)||1991 TH3|| align=right|15,4|| align=right|2,540|| align=right|0,287|| align=right|7,52|| align=right|4,048||MBA||4. oktober 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|73700 von Kues||1991 TW4|| align=right|14,3|| align=right|3,128|| align=right|0,226|| align=right|17,86|| align=right|5,532||MBA||5. oktober 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(73701)||1991 TU5|| align=right|15,6|| align=right|2,434|| align=right|0,091|| align=right|3,29|| align=right|3,796||MBA||3. oktober 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(73702)||1991 TQ10|| align=right|15,5|| align=right|3,092|| align=right|0,072|| align=right|1,01|| align=right|5,436||MBA||10. oktober 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|73703 Billings||1991 TL15|| align=right|13,7|| align=right|3,080|| align=right|0,047|| align=right|10,68|| align=right|5,404||MBA||6. oktober 1991||Observatorij Palomar||A. Lowe
|-
|73704 Hladiuk||1991 TW15|| align=right|14,9|| align=right|3,248|| align=right|0,044|| align=right|12,14|| align=right|5,852||MBA||6. oktober 1991||Observatorij Palomar||A. Lowe
|-
|(73705)||1991 UR2|| align=right|14,6|| align=right|2,442|| align=right|0,318|| align=right|8,23|| align=right|3,816||MBA||31. oktober 1991||Kitami||A. Takahashi; K. Watanabe
|-
|(73706)||1991 VC9|| align=right|16,0|| align=right|2,430|| align=right|0,117|| align=right|3,50|| align=right|3,786||MBA||4. november 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73707)||1991 VS10|| align=right|15,3|| align=right|3,102|| align=right|0,145|| align=right|2,64|| align=right|5,463||MBA||5. november 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73708)||1992 DV|| align=right|15,5|| align=right|2,677|| align=right|0,291|| align=right|7,95|| align=right|4,378||MBA||25. februar 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(73709)||1992 DV7|| align=right|16,5|| align=right|2,398|| align=right|0,178|| align=right|2,85|| align=right|3,712||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(73710)||1992 EL21|| align=right|16,6|| align=right|2,421|| align=right|0,164|| align=right|2,94|| align=right|3,767||MBA||4. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(73711)||1992 EW24|| align=right|15,0|| align=right|2,612|| align=right|0,159|| align=right|4,00|| align=right|4,220||MBA||4. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(73712)||1992 RB4|| align=right|16,4|| align=right|2,364|| align=right|0,177|| align=right|2,75|| align=right|3,634||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73713)||1992 RW6|| align=right|14,3|| align=right|2,880|| align=right|0,060|| align=right|3,56|| align=right|4,887||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73714)||1992 SW14|| align=right|14,3|| align=right|2,343|| align=right|0,250|| align=right|25,55|| align=right|3,587||MBA||30. september 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(73715)||1992 SC21|| align=right|15,6|| align=right|2,872|| align=right|0,134|| align=right|2,90|| align=right|4,867||MBA||22. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73716)||1992 YT3|| align=right|15,5|| align=right|2,399|| align=right|0,193|| align=right|5,07|| align=right|3,715||MBA||24. december 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(73717)||1993 BV4|| align=right|15,9|| align=right|2,325|| align=right|0,141|| align=right|6,45|| align=right|3,545||MBA||27. januar 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(73718)||1993 BL5|| align=right|14,7|| align=right|3,169|| align=right|0,137|| align=right|1,21|| align=right|5,641||MBA||27. januar 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(73719)||1993 FT|| align=right|16,2|| align=right|2,556|| align=right|0,072|| align=right|2,78|| align=right|4,087||MBA||22. marec 1993||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(73720)||1993 FR9|| align=right|15,3|| align=right|2,566|| align=right|0,176|| align=right|9,55|| align=right|4,109||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(73721)||1993 FZ14|| align=right|14,7|| align=right|3,194|| align=right|0,119|| align=right|5,85|| align=right|5,708||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(73722)||1993 FK18|| align=right|16,1|| align=right|2,547|| align=right|0,173|| align=right|4,99|| align=right|4,063||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(73723)||1993 FJ20|| align=right|16,0|| align=right|2,396|| align=right|0,134|| align=right|1,60|| align=right|3,708||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(73724)||1993 FA25|| align=right|14,8|| align=right|2,568|| align=right|0,115|| align=right|8,66|| align=right|4,115||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(73725)||1993 FC27|| align=right|16,2|| align=right|2,557|| align=right|0,154|| align=right|2,64|| align=right|4,088||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(73726)||1993 FD29|| align=right|15,0|| align=right|2,581|| align=right|0,111|| align=right|5,76|| align=right|4,146||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(73727)||1993 FT39|| align=right|16,2|| align=right|2,428|| align=right|0,126|| align=right|4,59|| align=right|3,782||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(73728)||1993 FP40|| align=right|16,0|| align=right|2,417|| align=right|0,178|| align=right|2,66|| align=right|3,756||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(73729)||1993 FH41|| align=right|15,8|| align=right|2,427|| align=right|0,153|| align=right|2,62|| align=right|3,780||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(73730)||1993 FL46|| align=right|15,7|| align=right|2,420|| align=right|0,093|| align=right|2,71|| align=right|3,764||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(73731)||1993 FS47|| align=right|14,7|| align=right|2,421|| align=right|0,077|| align=right|6,54|| align=right|3,765||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(73732)||1993 FH60|| align=right|16,4|| align=right|2,433|| align=right|0,122|| align=right|2,16|| align=right|3,794||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(73733)||1993 FD83|| align=right|15,6|| align=right|2,643|| align=right|0,206|| align=right|4,20|| align=right|4,297||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(73734)||1993 OT12|| align=right|14,2|| align=right|2,716|| align=right|0,285|| align=right|29,48|| align=right|4,476||MBA||19. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73735)||1993 QE3|| align=right|17,2|| align=right|2,144|| align=right|0,238|| align=right|3,19|| align=right|3,140||MBA||18. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(73736)||1993 QT6|| align=right|15,7|| align=right|2,778|| align=right|0,089|| align=right|4,24|| align=right|4,629||MBA||20. avgust 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73737)||1993 RH4|| align=right|14,8|| align=right|2,674|| align=right|0,047|| align=right|5,05|| align=right|4,371||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73738)||1993 RK6|| align=right|14,1|| align=right|2,663|| align=right|0,073|| align=right|14,39|| align=right|4,346||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73739)||1993 SV5|| align=right|16,6|| align=right|2,190|| align=right|0,156|| align=right|1,84|| align=right|3,241||MBA||17. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73740)||1993 TZ14|| align=right|14,0|| align=right|2,666|| align=right|0,122|| align=right|14,94|| align=right|4,352||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73741)||1993 TY15|| align=right|14,7|| align=right|2,670|| align=right|0,142|| align=right|13,20|| align=right|4,362||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73742)||1993 TB19|| align=right|16,0|| align=right|2,770|| align=right|0,153|| align=right|3,11|| align=right|4,610||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73743)||1993 TS19|| align=right|17,1|| align=right|2,202|| align=right|0,111|| align=right|6,60|| align=right|3,266||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73744)||1993 TJ22|| align=right|15,4|| align=right|2,893|| align=right|0,190|| align=right|8,26|| align=right|4,919||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73745)||1993 TH23|| align=right|16,4|| align=right|2,209|| align=right|0,048|| align=right|2,34|| align=right|3,283||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73746)||1993 TY24|| align=right|16,7|| align=right|2,162|| align=right|0,105|| align=right|2,95|| align=right|3,178||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73747)||1993 TX25|| align=right|16,4|| align=right|2,216|| align=right|0,104|| align=right|6,10|| align=right|3,298||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73748)||1993 TF26|| align=right|15,5|| align=right|2,807|| align=right|0,173|| align=right|3,62|| align=right|4,701||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73749)||1993 TG37|| align=right|15,9|| align=right|2,176|| align=right|0,220|| align=right|4,80|| align=right|3,209||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(73750)||1993 TT41|| align=right|15,6|| align=right|2,767|| align=right|0,254|| align=right|6,82|| align=right|4,602||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov